Raymond Gola, né le  à Nice et décédé le  à Aubagne, est un médecin français, spécialiste dans les domaines de la stomatologie, de la chirurgie maxillo-faciale, de la chirurgie orbito-palpébrale, de la chirurgie plastique et esthétique et de l'oto-rhino-laryngologie.

Titres et fonctions universitaires 

 Doctorat en Médecine, Marseille, 1970 Mention très honorable. Prix de thèse
 Certificat d'études spéciales de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale, 1968
 Certificat d'études spéciales d'Oto-rhino-laryngologie, 1970
 Assistant d'Anatomie à la Faculté de Médecine de Marseille, 1972-1974
 Compétent en Chirurgie Maxillo-faciale, 1979
 Compétent en Chirurgie Plastique reconstructrice, 1977
 Chef de Clinique de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale à la Faculté de Médecine de Marseille, 1970-1974
 Délégué dans les fonctions de Maître de Conférences Agrégé, 1974
 Maître de Conférences Agrégé, 1975
 Professeur des Universités, 1985, classe exceptionnelle  (2000),  (2003)
 Membre du Conseil National des Universités (1997-2003)

Titres et fonctions hospitalières  

 Externe des hôpitaux de Marseille, 1961
 Interne des hôpitaux de Marseille, 1964
 Interne Médaille d'Or des hôpitaux de Marseille, section chirurgie, 1970 
 Assistant des hôpitaux de Marseille, 1970-1974
 Chef de service des hôpitaux de Marseille, 1975

Distinctions diverses 

 Prix J. Claustre - Externat 1961
 Prix Spécia - Interne Médaille d'Or, 1970
 Prix de thèse - 1970
 Prix Robert et Carrière - Prix de Chirurgie Plastique et Reconstructive, 1973
 Commandeur de l'Étoile du Bien et du Mérite, 1997

Activités sociales 
 Conseiller municipal de Marseille (RPR), liste Jean-Claude Gaudin de 1983 à 1989
 Conseiller d'arrondissement de Marseille (RPR), liste Jean-Claude Gaudin de 1989 à 1995
 Conférences à l'étranger (Mexique, Suisse, Allemagne, Espagne, Belgique, Hollande, États-Unis, Chine)
 Missions humanitaires aux Philippines (1995 et 1996), chirurgie des fentes palatines et labiales

Publication
Plus de 500 publications dans des sociétés savantes et dans des revues scientifiques de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie, et de chirurgie plastique et réparatrice.

 Ouvrages
 Rapport sur les fractures du tiers moyen de la face, 1991
 Rapport sur le syndrome algo-dysfonctionnel, 1995
 Rapport sur la rhinoplastie fonctionnelle et esthétique
 R. Gola, J. B. Saracco et P. Gastaud, L'Énucléé, Paris, DGDL et Maloine, 1983, 138 pages
 M. Stricker, R. Gola avec la collaboration de C. Chossegros et P. Y. Waller, La Chirurgie des paupières et de leurs annexes, Paris, Masson Edit 1990, 270 pages
 R. Gola, C. Chossegros, J. D. Orthlieb, Le SADAM ou Syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur, Paris, Masson Edit. 1992, Rééd. 1995, 288 pages
 R. Gola, avec la collaboration de F. Cheynet et C. Chossegros, Ptosis, Atlas de diagnostic clinique et de thérapeutique, Paris, Masson Edit. 1995, 183 pages
 R. Gola, avec la collaboration de F. Cheynet et L. Guyot, Rhinoplastie fonctionnelle et esthétique, Paris, Edit Springer-Verlag 2000, 360 pages
 R. Gola, Chirurgie esthétique et fonctionnelle de la face, Paris, Ed. Springer-Verlag 2006, 300 pages
 R. Gola, Analyse céphalométrique fonctionnelle et esthétique de profil, Paris, Ed. Springer-Verlag 2006, 158 pages

Prix Raymond Gola 
Le prix Raymond Gola récompense un travail innovant dans le cadre de la chirurgie maxillo-faciale et de la stomatologie. Le professeur Raymond Gola, éminent spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale, était apprécié à l'hôpital Nord, où il a laissé une empreinte forte. Son élève le professeur Laurent Guyot a créé ce prix en la mémoire de son maître avec la Société de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale du Sud-Est de la France. Le prix distingue chaque année le travail de recherche d'un spécialiste en chirurgie faciale. Dans la lignée des publications du  Gola, ce prix récompense un travail innovant. La remise du prix et une prime de  sont remis à l'élu.

Notes et références

Liens externes 
 

Médecin français du XXe siècle
Chirurgien français
Universitaire français du XXe siècle
Conseiller municipal de Marseille
Naissance en novembre 1939
Naissance à Nice
Décès en août 2006
Décès à Aubagne
Décès à 66 ans